Футуна - назва двох (груп) островів в Західній Полінезії і пов'язаних з ними реалій:
 Футуна (Західна Футуна) - острів у складі Вануату.
 Західні футуна (Футуна-аніва) - народ, основне населення островів Футуна і Аніва
 Мова футуна-аніва (західно-футунська) - основна мова островів Футуна і Аніва

 Футуна (острови) (Хорн) - група островів (Футуна і Алофі) в складі Території островів Волліс Футуна.
 Футуна - один з островів у цій групі
 Східні футуна (фака-Футуна, футунці) - народ, основне населення островів Футуна
 Мова футуна (футунська, фака-футуна, східна футуна) - основна мова островів Футуна
 Плита Футуна - тектонічна мікропліта.